M.E. Clifton James, Australisch acteur en soldaat (1898-1963)
Clifton James (drummer) (1936-2006)
Clifton James (acteur) (1920-2017)